Цейоний Руфий Альбин

 Цейоний Руфий Альбин (консул) — консул 335 года, префект города Рима в 336—337 годах.
 Цейоний Руфий Альбин (префект) — префект города Рима в 389—391 годах, возможно, внук предыдущего.